Пасо Наранхо има више значења:

 Пасо Наранхо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо Наранхо (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо Наранхо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо Наранхо (Сан Педро Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику